Москони, Вилли (1913—1993) — американский игрок на бильярде.
 Москони, Иуда (ок. 1328 — ?) — болгарский астроном.